A Bigger Splash, une peinture de David Hockney ;
A Bigger Splash (1973), un film sur David Hockney réalisé par Jack Hazan ;
A Bigger Splash (2015), un film réalisé par Luca Guadagnino.